Krzysztof Szewczyk (ur. 1948) – dziennikarz, konferansjer
 Krzysztof Szewczyk (ur. 1976) – piłkarz
 Krzysztof Szewczyk (ur. 1977) – koszykarz, trener koszykarski
 Krzysztof Włodzimierz Szewczyk (1952–2011) – biotechnolog